Krinow steht für:
 Jewgeni Leonidowitsch Krinow (1906–1984), sowjetischer Meteoritiker
 (2887) Krinov, Asteroid des inneren Hauptgürtels.